Herrmannella är ett släkte av kräftdjur. Herrmannella ingår i familjen Sabelliphilidae. 

Herrmannella är enda släktet i familjen Sabelliphilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Herrmannella